Pehle ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pehle (1874–1948), deutscher Bildhauer
 Heinrich Pehle (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 John W. Pehle (1909–1999), amerikanischer Rechtsanwalt, Leiter des War Refugee Board
 Rudolf Pehle (1910–1972), deutscher Jurist und Senatspräsident beim Bundesgerichtshof
 Tobias Pehle (* 1960), deutscher Journalist und Fotograf
 Walter H. Pehle (1941–2021), deutscher Verlagslektor, Herausgeber und Historiker

Siehe auch:
 Pele
 Peele
 Behle